Agripina I o Major, filla de Marc Vipsani Agripa i de Júlia (filla d'August).
 Agripina II o Menor, filla d'Agripina I i de Germànic.
 Vipsània Agripina, filla de Marc Vipsani Agripa i de Pompònia